Артем Анатольевич Седо́в (род. 26 марта 1984 года, Санкт-Петербург, СССР) — мастер спорта международного класса. Член сборной России по фехтованию на рапире с 2004 года.

Биография
Тренеры ― Вера Васильевна Кузнецова, Александр Владимирович Пресс.

Достижения 
 Победитель в командном и в личном первенстве чемпионата России (2009).
 Победитель в командном и серебряный призёр в личном первенстве чемпионата Европы.

Ссылки 
 Профиль FIE
 Профиль на сайте Федерации фехтования России

Примечания 

Родившиеся в Санкт-Петербурге
Мастера спорта России международного класса
Фехтовальщики России
Чемпионы России по фехтованию